Can Ramis (l'Escala), casa al nucli antic de la població de l'Escala (Alt Empordà) 
 Can Ramis (les Franqueses del Vallès)
 Can Ramis (Sant Celoni)
 Can Ramis-Milans, casa d'Arenys de Mar (Maresme)